Качалин — русская фамилия и топоним. Имеет женскую форму Качалина.

Известные носители 
 Качалин, Гавриил Дмитриевич (1911—1995) — советский футболист и футбольный тренер.
 Качалин, Илья Иванович (1921—1978) — Герой Советского Союза.
 Качалин, Кирилл Иванович (1904—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Качалин, Мустафа () — турецкий учёный-тюрколог, действительный член Академии наук Турции.
 Качалин, Иван Геннадьевич (род. 1996) — российский режиссёр игрового и документального кино, актёр и телеведущий.

Качалина 
 Качалина, Ксения Михайловна (род. 1971) — российская актриса.

Населённый пункт 
 Качалин — хутор в Тацинском районе Ростовской области России.

См. также 
 Малокачалин
 
 Качалино